Léon Dupriez (jurist)
Léon Dupriez (econoom)